Quintanas de Gormaz är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Quintanas de Gormaz ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Quintanas de Gormaz är platt norrut, men söderut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Quintanas de Gormaz. Runt Quintanas de Gormaz är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är El Burgo de Osma,  km nordväst om Quintanas de Gormaz. Trakten runt Quintanas de Gormaz består till största delen av jordbruksmark. 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kastilien och Leon